Heppenheim (Bergstraße), een plaats in de Duitse deelstaat Hessen
Gau-Heppenheim, een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts